Plewiska – peryferyjna część Poznania zlokalizowana na południowy zachód od Junikowa, pomiędzy cmentarzem junikowskim, a linią kolejową E20.

Charakterystyka 
Graniczy na północnym zachodzie ze Skórzewem (wsią sołecką), a na południu z Plewiskami – częścią wiejską, w gminie Komorniki. Większość poznańskiej części Plewisk zajmuje Osiedle Kwiatowe i to z nim coraz częściej utożsamiana jest miejska część Plewisk. Dane na temat toponimii nazw ulic zawarte są w haśle dotyczącym Osiedla Kwiatowego.

Przez Plewiska przepływają dwa cieki wodne: Skórzyna i Plewianka.

Struktura 
Plewiska to dawna wieś podmiejska, która została zabudowana przede wszystkim domami jednorodzinnymi i szeregowymi w 2. połowie XX w. Osiami dzielnicy są ul. Malwowa (dawniej Łąkowa) oraz Grunwaldzka. Wśród ulic tego założenia przestrzennego stoi kościół św. Jadwigi Śląskiej (ul. Cyniowa 15). Włączona do Poznania 1 stycznia 1987 roku, na podstawie uchwały Wojewódzkie Rady Narodowej z dnia 29 grudnia 1986 roku (MP 1986 nr 35 poz. 278).

Komunikacja 
Plewiska oraz Osiedle Kwiatowe obsługiwane są przez linię autobusową 77 MPK Poznań. W 2007 na teren Plewisk (ul. Grunwaldzka, rejon pętli autobusu linii 77) przeniesiono z Junikowa przystanek kolejowy Poznań Junikowo pozostający w ciągu linii E20 Warszawa – Berlin.

Zobacz też 
 Gmina Dopiewo

Bibliografia 
 Poznań – plan miasta i okolic 1:20.000, Wydawnictwo Pietruska & Mierkiewicz, Poznań, 2004,

Linki zewnętrzne 
 

Osiedle Kwiatowe (Poznań)